El Cafetal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cafetal, Tamiahua, ort, 
 El Cafetal, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, ort, 
 El Cafetal, Naolinco, ort, 
 El Cafetal, Juan Rodríguez Clara, ort, 
 El Cafetal, Sinaloa, ort, Navolato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar